Kozli är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Liberec, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Kozli är  meter över havet.

Terrängen runt Kozli är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Vlči hora,  meter över havet,  km norr om Kozli. Runt Kozli är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Děčín,  km väster om Kozli. Runt Kozli är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Liberec (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre